

Nom comú 
 Olivera, arbre de la família de les oleàcies que produeix olives

Topònims 
 Oliver (Geòrgia), localitat estatunidenca
 Oliver (Pennsilvània), localitat estatunidenca 
 Oliver (Wisconsin), localitat estatunidenca
 Oliver Springs, localitat estatunidenca de Tennessee
 Mount Oliver, localitat estatunidenca de Pennsilvània

Toponímia menor i urbana 
 Poblat ibèric de Ca n'Oliver, poblat ibèric a Cerdanyola del Vallès (Vallès Occidental)
 Turó de Ca n'Oliver, muntanya de la serra de Collserola
 Ca n'Oliver (Maó), casa a Maó (Menorca)
 Palau dels Oliver de Boteller, edifici a Tortosa (Baix Ebre)
 Carrer d'Oliver (Tortosa), carrer de Tortosa (Baix Ebre)
 Son Oliver de Coanegra, possessió a Santa Maria del Camí (Mallorca)
 Puig Oliver (Bescanó), muntanya de Bescanó (Gironès)
Vegeu també: Mas Oliver (desambiguació)

Noms de pila 
 Oliver Cromwell (1599-1658), líder polític i militar anglès
 Olivér Halassy (1909-1946), waterpolista i nedador hongarès
 Oliver Reed (1938-1999), actor anglès
 Oliver de Termes o Olivièr de Tèrme, cavaller occità del

Cognoms 
 Bernat Oliver (segle XIII-1348), religiós agustí, teòleg i cardenal.
 Ferenc Oliver Brachfeld o Oliver Brachfeld (1908-1967), literat, psicòleg, traductor, assessor editorial i editor hongarès
 Maria Antònia Oliver Cabrer (n. 1946), escriptora mallorquina
 Joan Miquel Oliver i Ripoll (n. 1974), compositor, escriptor, cantant i guitarrista mallorquí
 Miquel dels Sants Oliver i Tolrà (1864-1920), periodista, assagista, poeta i ideòleg mallorquí
 Joan Garcia Oliver (1902-1980), anarcosindicalista català
Vegeu també la grafia Olivé: Olivé (desambiguació)

Obres literàries, musicals i cinematogràfiques 
 Oliver Twist, novel·la de Charles Dickens
 Oliver Twist (pel·lícula de 1909), dirigida per J. Stuart Blackton i basada en la novel·la de Dickens
 Oliver Twist (pel·lícula de 1912), dirigida per Thomas Bentley i basada en la novel·la de Dickens
 Oliver Twist (pel·lícula de 1920), dirigida per Lupu Pick i basada en la novel·la de Dickens
 Oliver Twist (pel·lícula de 1922), dirigida per Frank Lloyd i basada en la novel·la de Dickens
 Oliver Twist (pel·lícula de 1933), dirigida per William J. Cowen i basada en la novel·la de Dickens
 Oliver Twist (pel·lícula de 1948), dirigida per David Lean i basada en la novel·la de Dickens
 Oliver Twist (pel·lícula de 2005), dirigida per Roman Polanski i basada en la novel·la de Dickens
 Oliver! (musical), amb llibret, música i lletres de Lionel Bart (1960) i basat en la novel·la de Dickens
 Oliver!, pel·lícula dirigida per Carol Reed (1968) i basada en el musical
 Oliver i companyia, pel·lícula d'animació de Walt Disney (1988) i basada en la novel·la de Dickens

Gentilici 
 Oliver, gentilici dels habitants d'Oliva (Safor)

